Ibuki puede hacer referencia a:

Lugares:
 Monte Ibuki, en Japón.
 Ibuki (Shiga), una antigua ciudad japonesa.

Personas:
 Bunmei Ibuki, político japonés.

Personajes ficticios:
 Ibuki, del videojuego Street Fighter III.
 Maya Ibuki del anime Neon Genesis Evangelion.
 Kamen Rider Ibuki, de la serie Kamen Rider Hibiki.
 Ibuki Fūko, de la novela visual CLANNAD.

Satélites
 Ibuki, satélite construido por la JAXA para investigar sobre los gases de efecto invernadero. También conocido como GOSAT, por sus siglas en inglés Greenhouse Gases Observing Satellite.

Buques:
 Ibuki, crucero pesado líder de la Clase Ibuki.
 Ibuki, crucero pesado reconvertido en portaaviones.
 Ibuki (MSC-628), dragaminas de la Clase Kasado.

Automóviles:
 Mazda Ibuki, vehículo híbrido presentado en el Tokyo Autoshow de 2003.